

Geografia 
 Crenna – rione del comune di Gallarate in provincia di Varese
 Sagliano di Crenna – nome del comune di Sagliano, in provincia di Pavia, sino al 1929

Persone 
 Mauro Crenna – canoista italiano
 Richard Crenna – attore, regista e produttore televisivo statunitense di origine italiana